

Aviazione 
 Bachem Ba 349 Natter – caccia intercettore sperimentale tedesco con propulsione a razzo utilizzato nelle fasi finali della seconda guerra mondiale

Persone 
 Heinrich Natter – scultore italiano di nazionalità austriaca 
 Lorenz Natter – medaglista, glittico e incisore di gemme tedesco